YMJ steht für:
 Flughafen Moose Jaw, Moose Jaw, Saskatchewan, Kanada (IATA-Code)

ymj steht für:
 Muji Yi, eine der Lolo-Sprachen (zurückgezogener ISO-639-3-Code)

Abkürzung